Tensta (metrostation), een metrostation in de Zweedse hoofdstad Stockholm
 Tensta (district), een district in het stadsdeel Spånga-Tensta van Stockholm